Palmier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Michel Palmier (1944–1998), französischer Philosoph und Kunsthistoriker
 Leslie Hugh Palmier (* 1924), britischer Soziologe